Die Handball-Bundesliga 2009/10 (vollständiger Name nach dem Hauptsponsor Toyota Handball-Bundesliga 2009/10) war die 32. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 44. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 2. September 2009 und endete mit dem letzten Spieltag am 5. Juni 2010.

Saisonverlauf 
18 Mannschaften spielten um die deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 2010. Aufsteiger zur neuen Saison waren der TuS N-Lübbecke, die TSV Hannover-Burgdorf und die HSG Düsseldorf. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 36. Mal statt.

Deutscher Meister 2009 wurde zum 16. Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft des THW Kiel.

Aus der Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen mussten die HSG Düsseldorf und der GWD Minden.

In 306 Spielen fielen mit insgesamt 17.328 Toren (ø 56,6 pro Spiel) im Durchschnitt etwa 2,6 Tore weniger als in der Saison 2008/09. Dabei gab es 173 Heimsiege, 17 Unentschieden und 116 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete der THW Kiel am 14. Spieltag mit 41:22 gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 32. Spieltag die Mannschaft der SG Flensburg-Handewitt mit 22:40 beim GWD Minden. Das torreichste Spiel fand am 16. Spieltag zwischen HBW Balingen-Weilstetten und dem THW Kiel statt und endete 39:37. Das waren 19 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Drei Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: der VfL Gummersbach (2×), der THW Kiel (14×) und der HSV Hamburg (18×). Torschützenkönig wurde mit 251/132 erzielten Toren Hans Lindberg vom HSV Hamburg.

Den zum 36. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft des HSV Hamburg.

Sieben deutsche Teams traten außerdem in europäischen Wettbewerben an. Der THW Kiel konnte die EHF Champions League 2009/10 für sich entscheiden, der VfL Gummersbach sicherte sich den EHF-Europapokal der Pokalsieger 2009/10 und der TBV Lemgo gewann den EHF-Pokal 2009/10. Damit gingen zum zweiten Mal nach der Saison 2006/07 alle drei europäischen Pokale nach Deutschland.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Der TSV Dormagen musste als Tabellensechzehnter in die Relegation. Der Gegner wurde in einer Qualifikation zur Relegation zwischen den Zweitplatzierten der Staffeln Nord und Süd der 2. Bundesliga gefunden. Hierzu wurden zwei Spiele ausgetragen.
 Qualifikation
Nach Hin- und Rückspiel qualifizierte sich die TV Emsdetten mit 69:64 (33:27 und 36:37) für die Relegation zur Bundesliga.

 Relegation
Nach Hin- und Rückspiel verblieb der TSV Dormagen mit 53:52 (27:23 und 26:29) in der Bundesliga.

Torschützenliste

Bester 7 m Werfer

Die Meistermannschaft

Spielstätten 
In der Tabelle stehen alle Vereine mitsamt den Heimspielstätten und den Kapazitäten. Manche Vereine haben aus wirtschaftlichen Gründen, für weniger interessante Spiele, kleinere Heimspielstätten.

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 2009/10 gewann die Mannschaft des HSV Hamburg. Sie besiegte im Finale am 11. April 2010 in der Color Line Arena in Hamburg vor 13.200 Zuschauern die Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen mit 34:33 n. V.

All-Star-Game

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga
 Internetfernsehen der Handball-Bundesliga
 Statistiken der Handball-Bundesliga zur Saison 2009/10
 Bundesliga Männer 2009/10

2009
Handballsaison 2009/10